Minot kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Minot (udde),

Frankrike 

 Minot, Côte-d'Or, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

USA 

 Minot, Maine, ort, Androscoggin County, 
 Minot, huvudort i Ward County, North Dakota, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar